

Codes
lithium (Li), een scheikundig element met atoomnummer 3, het lichtste metaal
Liberia (LI), de NAVO-landcode
Italië (LI), volgens de ICAO-codering
de landcode voor Liechtenstein volgens ISO 3166-1, onder andere voor topleveldomein .li op internet
Limburgs (li), de taalcode volgens ISO 639-2
LIAT (LI), De IATA-code voor deze luchtvaartmaatschappij, gevestigd op het Caraïbische eiland Antigua
<LI>, HTML-code voor List Item

Diversen
Li (lengtemaat), een Chinese lengtemaat
Li (plaats), een plaats in Noorwegen
Li (rivier), een rivier in China
Li (volk), een etnisch volk in China
Weergave in Romeinse cijfers van het getal 51 of het jaar 51

Chinese achternamen
Li (achternaam), in het algemeen over achternamen die translitereren als Li
Li (李), de meest voorkomende achternaam ter wereld
Li (黎)
Li (理)
Li (里)
Li (郦)
Li (栗)
Li (厉)
Li (力) 
Li (利)

Zie ook
Alle Wikipedia-pagina's beginnend met Li (tienduizenden)
Alle Wikipedia-pagina's beginnend met LI (Li in hoofdletters) (enkele tientallen)